

Futebolistas
Ander Herrera
Germán Herrera
José Óscar Herrera
Luis Fernando Herrera

Localidades
Herrera (Assunção)
Herrera (Entre Ríos)
Herrera (Espanha)
Herrera (Panamá)
Jenaro Herrera (distrito)
Victor Larco Herrera (distrito)

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos